Шахаб — семейство иранских баллистических ракет, создаваемых Ираном с 1987 года:
 Шахаб-1 — жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета на основе Р-17
 Шахаб-2 — жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета на основе «Хвасон-6»
 Шахаб-3 — баллистическая ракета на основе «Нодон» (изначально жидкостная, с 2006 года — твердотопливная)
Шахаб — один из 13 исторических кварталов Нахичевани.

Примечания